Slana (Alaska),  een plaats in de Amerikaanse staat Alaska
Slana (Petrinja),  een plaats in de gemeente Petrinja in de Kroatische provincie Sisak-Moslavina